Název Glenview se může vztahovat k více místům:

v Irsku:
 Glenview (Tallaght) – obytný komplex ve městě Tallaght

v Novém Zélandu:
 Glenview (Nový Zéland) – předměstí Hamiltonu

ve Spojených státech amerických:
 Glenview (Cook County, Illinois) – vesnice v okrese Cook v Illinois
 Naval Air Station Glenview – v letech 1923–1995 operační vojenské letiště Námořnictva USA
 Glenview (St. Clair County, Illinois) – nezačleněná osada v okrese St. Clair v Illinois
 Glenview (Lake County, Kalifornie) – nezačleněná osada v okrese Lake v Kalifornii
 Glenview (Oakland, Kalifornie) – čtvrť ve městě Oakland v Kalifornii
 Glenview (Kentucky) – město v okrese Jefferson v Kentucky
 Glenview Historic District (Kentucky) – oblast ve městě Louisville v okrese Jefferson v Kentucky, zapsaná v Národním registru historických míst
 Glenview Historic District (Tennessee) – čtvrť ve městě Memphis v Tennessee, zapsaná v Národním registru historických míst
 Glenview Mansion – budova ve městě Yonkers, ve státě New York, zapsaná v Národním registru historických míst pod názvem John Bond Trevor House

ve fikci:
Glenview, fiktivní místo na Long Islandu v příběhu „Lidská pochodeň“ v rámci Strange Tales, který vydal Marvel Comics na počátku 60. let 20. století